«Fuel» puede ser:

 Abreviación de Fueloil (o fuelóleo), combustible derivado del petróleo.

Cine 
 Fuel (2008), película (documental) dirigida por Josh Tickell.

Música 
 Fuel (f.1993), banda de rock alternativo post-grunge estadounidense.
 Fuel (1998), canción del disco ReLoad de Metallica.

Videojuegos 
 Fuel (2009), videojuego de carreras.